Lásd még: Pointer (egyértelműsítő lap).
A mutató (angolul: pointer) a következőket jelentheti:

 Valamilyen mérőszám, főleg a közgazdaságtanban, gyakran még: indikátor, ráta
 Könyvben vagy könyvtárban: névmutató, tárgymutató vagy címmutató
 Mutató névmás
 Mutató (programozás)
 Műszernek a mért értéket jelző, pálcikaszerű alkatrésze
 Óramutató
 A TV2 műsora 2005-2006 között, melyben közéleti témákról beszélgettek